Ремко Камперт (, 29 июля 1929, Гаага, Нидерланды — 4 июля 2022, там же) — нидерландский писатель, поэт и колумнист, переводчик, карикатурист, автор комиксов. Лауреат Нидерландской литературной премии за 2015 год.

Биография 
Ремко Ваутер Камперт родился в Гааге, сын писателя и поэта Яна Камперта, автора стихотворения De achttien dooden, и актрисы . Родители расстались, когда ему было три года, после чего, в зависимости от ситуаций и обстоятельств, будущий поэт и писатель жил то с одним из родителей, то с дедушкой и бабушкой.

Ян Камперт, ещё до Второй мировой войны известный своей антифашистской позицией, во время оккупации Нидерландов был арестован за помощь евреям и интернирован в нацистский концентрационный лагерь Нойенгамме, где и умер в 1943 году. После смерти отца Ремко жил с матерью в городе Эпе (Гелдерланд). В 1945 году, после капитуляции III Рейха они вернулись в Амстердам.

Учась в Амстердамском лицее (Amsterdam Lyceum) Ремко начал изредка писать статьи и рисовать комиксы для школьной газеты. Учёба мало привлекала Камперта и со временем он стал всё чаще пропускать занятия, предпочитая посещать кинотеатры, джаз-клубы или бары, а не уроки. В конце он окончил лицей, фактически не получив среднего образования. В 1949 году Камперт женился на Фредди Ратгерс, через пять лет они развелись

В период с 1949 по 1952 год Камперт рисовал комиксы для голландского журнала Mandrill и ежедневной газеты . В мае 1950 года он вместе со школьным другом , впоследствии известным поэтом, переводчиком, писателем и эссеистом, основал журнал Braak. В том же году Ремок издаёт свою первую книгу, поэму «Десять уроков с Тимоти» (Ten lessons with Timothy). На жизнь Камперт зарабатывал сочинением рекламных текстов и переводом иностранных литературных произведений.

В 1955 году, вскоре после развода с Ратгерс, Ремко женился во второй раз, на писательнице Фрицци Хармсен ван Бик, дочери автора комиксов Мартинуса Хармсена ван Бика. После двух лет совместной жизни в Бларикюме, Камперт развёлся и вернулся в Амстердам. В 1961 году Ремко женился в третий раз, на Люсии ван ден Берг. В 1964 году они переехали в Антверпен, но два года спустя развелись и Камперт вернулся в Амстердам, где познакомился с галеристкой Деборой Вольф, с которой жил до 1980 года.

В 1970-х годов Камперт писал очень мало, хотя и продолжал издаваться. Как он сам объяснил журналисту Яну Броккену из голландского журнала : «Я не мог писать много лет подряд. Мне это не нравилось. Я чувствовал физическое отвращение к этому. Я думал об этом, но был парализован сомнениями». В 1970-х годах Ремко рисовал комиксы для журнала Haagse Post, а в 1979 году для вечерней газеты NRC Handelsblad.

В 1979 году Камперт, преодолев свои усталость и сомнения, возобновляет активную литературную деятельность. В 1985 году вышел один из самых известных романов Ремко «Действие Сомбермана» (), экранизированный в 1999 году.

С 1989 по 1995 год Камперт выступал в театрах по всей стране и за её пределами в пьесе, которую он написал вместе с писателем и бывшим футболистом . Их выступления были основаны на их литературных произведениях. С 1995 по 2006 год Ремко и Мюльдер совместно под псевдонимом CaMu ежедневно писали колонки для первой полосе национальной газеты de Volkskrant. В конце каждого года эти колонки выходили в виде книги под названием «КаМю…: Ежегодный обзор Ремко Камперта и Яна Мюльдера (). В 1995 году Камперт прочитал по радио свой бестселлер «Het leven vurrukkulluk».

Камперт был женат четыре раза, есть двое детей: Эмануэла (1960 года рождения) и Клео (1963 года рождения). После расставания с Деборой Вольф Камперт в основном молчал о своей личной жизни, лишь однажды объяснив своё семейное положение в 1994 году в интервью Сейсу ван Хоре, журналисту газеты : «Я не задыхаюсь, я сам себе лучшая компания. Всякий раз, когда я жил вместе с кем-то, мне казалось, что я буду находиться под водой целыми днями. Быть вдвоём это одиночество вдвойне, и мне это не нужно. Более счастлив жениться на своей карьере». Впрочем, такой взгляд на семейную жизнь не помешал Ремко в 1996 году вновь сойтись с Деборой Вольф и заключить с ней официальный брак.

Библиография

Поэзия 
 1950 — Ten lessons with Timothy
 1951 — Vogels vliegen toch
 1951 — Vierendelen 
 1952 — Een standbeeld opwinden
 1953 — Berchtesgaden
 1955 — Met man en muis
 1955 — Het huis waarin ik woonde
 1959 — Bij hoog en bij laag
 1962 — Dit gebeurde overal
 1965 — Hoera, hoera
 1968 — Mijn leven’s liederen
 1968 — Dit gebeurde overal/Hoera, hoera
 1970 — Betere tijden
 1976 — Alle bundels gedichten; 1951—1970
 1979 — Theater
 1983 — Scènes in Hotel Morandi
 1984 — Drie vergeten gedichten
 1984 — Amsterdamse dagen
 1984 — Zeven vrijheden 
 1985 — Dit gebeurde overal
 1986 — Collega’s
 1988 — Een neger uit Mozambique 
 1988 — Toen ik je zag 
 1992 — Rechterschoenen
 1994 — Restbeelden: notities van Izegrim
 1994 — Straatfotografie
 1995 — Dichter 
 1997 — Ode aan mijn jas
 1999 — Rataplan / Lamento 
 2000 — Kus zoekt mond 
 2002 — Ja rozen 
 2004 — Over en weer 
 2006 — Acht waterschetsen 
 2007 — Nieuwe herinneringen
 2007 — Lamento 
 2011 — Een oud geluid
 2012 — Poes is dood 
 2012 — De Bloem 
 2014 — Licht van mijn leven
 2016 — Langs de Kaai 
 2018 — Open ogen

Проза 
 1953 — De oude dame
 1953 — Eendjes voeren 
 1955 — Met man en muis
 1955 — Alle dagen feest 
 1956 — Van de wijs 
 1956 — Lodewijk Sebastiaan 
 1958 — De jongen met het mes 
 1960 — Een ellendige nietsnut 
 1960 — Oome Loes
 1961 — Het leven is vurrukkulluk
 1962 — Het paard van ome Loeks 
 1963 — Liefdes schijnbewegingen
 1964 — Nacht op de kale dwerg 
 1965 — Het gangstermeisje
 1968 — Tjeempie! of Liesje in luiletterland 
 1968 — Fabeltjes vertellen 
 1969 — Hoe ik mijn verjaardag vierde 
 1971 — Campert compleet 
 1972 — James Dean en het verdriet 
 1972 — In het wilde weg
 1973 — De jongen met het mes/Nacht op de kale dwerg 
 1974 — Op reis 
 1974 — Alle dagen feest 
 1974 — Basta het toverkonijn 
 1976 — Luister goed naar wat ik verzwijg 
 1978 — Waar is Remco Campert? 
 1980 — Na de troonrede 
 1980 — De tijden
 1982 — Een beetje natuur 
 1983 — De Harm en Miepje Kurk story
 1984 — Wie doet de koningin 
 1984 — Kinderverhalen van Remco Campert
 1985 — Somberman's actie
 1985 — Somberman’s maandag 
 1985 — Zijn hoofd verliezen
 1986 — Rustig
 1986 — Tot Zoens 
 1987 — Eetlezen 
 1989 — Zachtjes neerkomen

 1990 — Gouden dagen
 1990 — Graag gedaan 
 1991 — Campert compleet vervolg 
 1991 — Dansschoenen
 1993 — Het bijzettafeltje 
 1994 — Fiebelekwinten 
 1994 — Vele kleintjes
 1995 — Ohi, hoho, bang, bang of Het lied van de vrijheid
 1996 — De zomer van de zwarte jurkjes 
 1996 — Heet van de naald 
 1996 — Oom Boos-Kusje en de kinderen 
 1997 — CaMu 1996 
 1998 — CaMu 1997 
 1998 — Een mooie jonge vriendin en andere belevenissen
 1999 — CaMu 1998 
 1999 — Familie-album 
 2000 — Als in een droom
 2000 — CaMu 1999
 2000 — De schrijver — Een literaire estafette 
 2001 — CaMu 2000 
 2001 — Alle verhalen
 2001 — De familie Kneupma
 2001 — Beschreven Blad
 2002 — CaMu 2001
 2003 — De Lijst Mallebrootje. Drs. Mallebrootje en het jonge ding uit de achterban 
 2004 — CaMu 2003
 2004 — Campert compleet
 2004 — Schrijversleven
 2004 — Een liefde in Parijs
 2004 — Over mijn vader
 2005 — Tien jaar Nederland 
 2006 — CaMu 2005
 2006 — Een geschenk uit de hemel
 2006 — Het satijnen hart
 2007 — Een lach en een traan
 2007 — Dagboek van een poes
 2007 — De olifant die lui was
 2008 — Het avontuur van Iks en Ei
 2010 — Om vijf uur in de middag
 2010 — Mijn eenmanszaak
 2012 — Het verband tussen de dingen ben ik zelf 
 2013 — Hôtel du Nord
 2017 — Campert & Campert

Награды и премии 
 1953 — премия Рейны Принсен Герлигс
 1955 — премия города Амстердам за лучшее поэтическое произведение
 1956 — премия Яна Камперта
 1958 — премия Анны Франк
 1959 — премия города Амстердам за лучшее прозаическое произведение
 1960 — премия Амстердамского художественного совета
 1976 — премия Питера Корнелисона Хофта
 1987 — премия «Цестода»
 2011 — «»
 2014 — «Золотая пишущая машинка» ()
 2015 — Нидерландская литературная премия

Примечания

Ссылки 

 Биография, работы и тексты Ремко Камперта  в  (dbnl)
 Ремко Камперт   на сайте World Cat Identities

Художники-карикатуристы Нидерландов
Художники комиксов